Siren kan syfta på:

 Siren – ett mytologiskt väsen, se sirener
 Siren – anordning för att sprida ljudsignaler, se ljudsiren
 Siren (album) – ett musikalbum av Roxy Music
 Siren (groddjur) – ett släkte av groddjur
 Siren (sång) – Estlands bidrag i Eurovision Song Contest 2010
 Forbidden Siren – en spelserie utvecklad och släppt av Sony Computer Entertainment
 Nyhetsbyrån Siren – nyhetsbyrå specialiserad på myndighetsbevakning
 Sirener (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1993-1995
 Sirenen (opera) -  en opera av Auber
 Sirenen (vals) - en vals av Johann Strauss den yngre
 Sirendjur – en ordning av däggdjur
 Sirén – personer med efternamnet
 Siren, Wisconsin

Se även
 Syren